Gorge de Loup peut désigner :
 Gorge de Loup, un quartier de Lyon ;
 Gorge de Loup, une station du métro de Lyon ;
 Gorge de Loup, une gare de Lyon.